«Северя́нка» (до 2014 — «Северсталь») — российская женская волейбольная команда из Череповца. Входит в структуру волейбольного клуба «Северсталь».

Достижения 
 10-е место в чемпионате России среди команд суперлиги — 2012.
 1-е место в чемпионате России среди команд высшей лиги «А» — 2011, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022.

История 

Женская волейбольная команда «Северсталь» создана в 1999 году. В сезоне 1999/2000 дебютировала во второй лиге чемпионата России, заняв итоговое 7-е место. С 2004 года выступает в высшей лиге «А» (второй по значимости дивизион российского чемпионата). В 2008 году команда остановилась в шаге от перехода в суперлигу, заняв 2-е место в финальном турнире.

Сезон 2010/2011 в высшей лиге «А» принёс «Северстали» 1-е итоговое место и путёвку в суперлигу.

Последующие два сезона команда играла в суперлиге. В 2011/2012 «Северстали» удалось сохранить место среди сильнейших женских волейбольных команд страны, заняв 10-е место, но в следующем сезоне череповецкие волейболистки стали в итоге 11-ми и вынуждены были вернуться в высшую лигу «А».

В феврале 2014 года команда «Северсталь» была переименована в «Северянку».

В чемпионате России 2014/5 среди команд высшей лиги «А» «Северянка» уверенно заняла первое место, проиграв лишь один раз в 32 проведённых матчах и опередив серебряного призёра турнира «Сахалин» на 22 очка. Тем не менее от перехода в суперлигу руководство клуба отказалось, предпочтя продолжить выступления во втором по значимости дивизионе. Подобная ситуация повторилась и в сезонах 2016/17 и 2017/18, когда череповецкая команда после уверенной победы в чемпионатах России среди команд высшей лиги «А» от повышения в классе отказалась.

Результаты в чемпионатах России

Арена 
Домашние матчи «Северянка» проводит в спортивном комплексе «Юбилейный». Вместимость 1500 зрителей.

Сезон 2022—2023

Переходы 
 Пришли: В.Шатунова («Жетысу», Казахстан), М.Воногова («Енисей»), К.Симонова («Тюмень»), Д.Сабитова, А.Черняева, В.Думрауф, В.Филиппова (все — «Смена»).
 Ушли: А.Борисова, П.Беликова, Н.Суворова, В.Шепелева, А.Рубцова, В.Орехова.
 Отзаявлена: Н.Касаткина.
 Дозаявлены: В.Коржова («Протон»), М.Кирилюк («Шэньчжэнь», Китай).

Состав 

 Главный тренер — Роман Самбурский.
 Тренер — Кирилл Павлов.
 Тренер — Владислав Ларионов.
 Тренер-аналитик — Андрей Лапин.
 Физиотерапевт — Валентина Молоканова.

 Начальник команды — Алексей Екимовский.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль команды на сайте ВФВ
 Официальная группа ВКонтакте
 Альманахи Всероссийской федерации волейбола.

Женские волейбольные клубы России
Спортивные клубы Череповца